Żywe kamienie – zwyczajowa nazwa litopsów
 Żywe kamienie – powieść Wacława Berenta